Влади́мир Родио́нович Волобу́ев (25 июля 1909, Екатеринодар — 5 ноября 1987, Баку) — российский и азербайджанский почвовед. Член-корреспондент АН СССР, академик АН Азербайджанской ССР.

Биография 
 В 1930 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт. Работал на Муганской опытно-мелиоративной станции.
 В 1952—1957 годах — директор Института почвоведения и агрохимии АН Азербайджанской ССР.
 В 1957—1959 годах — вице-президент, с 1959 года — академик-секретарь Отделения биологических наук АН Азербайджанской ССР.

Награды 
 Государственная премия СССР — 1967, 1980
 Премия им. В. В. Докучаева — 1958

Ссылки 
 МЕГАЭНЦИКЛОПЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ ВОЛОБУЕВ Владимир Родионович
 Информационная система «Архивы Российской академии наук» Волобуев Владимир Родионович
 ЛИЧНОСТИ ВОЛОБУЕВ Владимир Родионович

Агрономы по алфавиту
Агрономы СССР
Почвоведы СССР
Выпускники Кубанского аграрного университета